Заго́скин — русская фамилия.

 Известные носители 
 
 Загоскин, Илиодор Илиодорович (1851—1919) — архитектор.
 Загоскин, Лаврентий Алексеевич (1808—1890) — русский морской офицер, исследователь Русской Америки.
 
 Загоскин, Николай Павлович (1851—1912) — русский историк права.
 Загоскин, Сергей Илиодорович (1836—1904) — русский архитектор.